Уберландия (порт. Uberlândia) — многозначный термин.

 Уберландия — город и муниципалитет в Бразилии. 
 Уберландия (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Уберландия (футбольный клуб) — бразильский футбольный (спортивный) клуб из одноимённого города.